Cervera hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas
 Cervera (comarca), comarca agrícola en la provincia de Palencia;
 Comarca de Cervera, en La Rioja (España);

Cuyo nombre comienza por Cervera 
 Cervera (provincia de Lérida);
 Cervera (Francia);
 Cervera (Principado de Asturias);
 Cervera de Buitrago (Comunidad de Madrid);
 Cervera de la Cañada (Zaragoza);
 Cervera de los Montes (provincia de Toledo);
 Cervera de Pisuerga (provincia de Palencia);
 Cervera del Llano (provincia de Cuenca);
 Cervera del Maestre (provincia de Castellón);
 Cervera del Rincón, municipio de Pancrudo (provincia de Teruel);
 Cervera del Río Alhama (La Rioja, España);
 La Cervera (Abejuela) (Teruel);
 La Cervera (Madrid)

Localidades con otros matices de Cervera 
 Cabo Cervera, Playa La Mata (provincia de Alicante);

Accidentes geográficos 
 Cervera (cabo), accidente geográfico (provincia de Alicante);
 Cala de Cabo Cervera, accidente geográfico (provincia de Alicante);
 Peña Cervera, nacimiento del río Esgueva;
 Embalse de Cervera (provincia de Palencia);
 Rambla del río Cervera, curso de agua intermitente de la Comunidad Valenciana;

Aristocracia española
 Condado de Cervera, título del Príncipe de Asturias;
 Condado de Cervera (condado de España)
 Marquesado de Casa Cervera

Además 
 Cervera (género), de corales de la familia Cornulariidae.
 Carne de Cervera y Montaña Palentina, marca de garantía con zona de producción comprende 21 municipios del norte de la provincia de Palencia.
 Cruceros clase Cervera, de la Armada Española.